Freestyle-Skiing gehört seit den Olympischen Winterspielen von 1992 zum offiziellen Programm der Olympischen Winterspiele. Zuvor wurden bereits bei den Olympischen Spielen von 1988 mit der Buckelpiste, Springen und Ballett drei Wettbewerbe als Demonstration ausgetragen. Mit der Buckelpiste wurde 1992 die erste Freestyle-Skiing-Disziplin olympisch. Während zwei Jahre später auch das Freestyle-Springen olympisch wurde, fiel das Ski-Ballett aus dem Programm. Bei den Olympischen Winterspielen 2010 kam mit Skicross ein dritter Wettbewerb hinzu. Wettbewerbe im Slopestyle und in der Halfpipe erweiterten das Programm ab den Olympischen Winterspielen 2014. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde erstmals Big Air in das Programm aufgenommen.

Wettbewerbe 
• = offizieller Wettbewerb, D = als Demonstration ausgetragen

Ewiger Medaillenspiegel 
Stand: 2022